Izeg steht für:
 Issé, französische Gemeinde, bretonisch Izeg
 Itzig (Luxemburg), luxemburgischer Ort in der Gemeinde Hesperingen

IZEG steht für:
 Informationszentrum Entwässerungstechnik Guss

Abkürzung